Сабина Мамед кызы Алмамедова (азерб. Səbinə Məmməd qızı Alməmmədova; ) — азербайджанский учёный, филолог. Доктор филологических наук; Доцент.

Биография 
Сабина Мамед кызы Алмамедова родилась 18 марта 1972 года. В 1989-1994 гг. поступила на факультет английского языка в Азербайджанский Университет Языков.

В 1994-2004 годах работала на должности ведущего специалиста отдела «аналитической информации» в Призидиуме НАНА и ответственного секретаря и переводчика журнала «Азербайджан и азербайджанцы»

С 2003-го года работала ведущим научным сотрудником в отделе «история Азербайджана советского периода» в Институте истории имени А. А. Бакиханова НАНА.

Начиная с 2008 года преподаёт английский язык в кафедре «Иностранных языков» Азербайджанского Технического Университета.

В 2008 году защитила кондидатскую диссертацию на тему «Язык поэзии Бахтияра Вахабзаде» в Институте языкознания им. И. Насими НАНА.

В 2010 году В 2010 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики ей присвоена научное звание доцента кафедры иностранных языков.

В 2018 году в Институте языкознания имени И. Насими НАНА защитила докторскую диссертацию филологических наук на тему: «Формы унификации и стандартизации приобретённых терминов в современном азербайджанском литературном языке».

Перевела 25 книг Исторического института имени А. А. Бакиханова НАНА на английский язык, что было издано в Нью-Йорке, Лондоне, Бишкеке и др. местах.

Она является автором 1 учебника, 1 словаря, 7 монографий, 1 методического пособия, 87 научных статей в Азербайджане и за рубежом (США, Австралия, Индия, Канада, Турция, Грузия, Россия, Украина и др.).

Сабина Мамед кызы Алмамедова была участником многочисленных международных и национальных конференций.

Избранные труды

Учебники и Методические пособия 
 Ingilis dilində zamanlar sistemi. Dərslik. Bakı: Avropa, 2013, 200 s.
 Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnlər və tapşırıqlar toplusu [Mətn] : dərs vəsaiti /S. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçilər M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov. Bakı: AzTU, 2012, 227 s.

Словари 
 Azərbaycan-ingilis-rus-fransız dillərində dilçilik terminləri lüğəti. Bakı: Avropa, 2018. 500 s.
 İngiliscə-rusca-azərbaycanca kargüzarlıq terminləri lüğəti [Mətn] : 3000 termin /S. M. Alməmmədova (tərt.) ; red., [ön söz] S. A. Sadıqova. Bakı: [Avropa], 2015, 144 s.

Монографии 
 Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili [Mətn]: [ monoqrafiya] /S. Alməmmədova; elmi red. və ön sözün müəl. V. Arzumanlı. Bakı: Elm, 2010, 163 s.
 Müasir Azərbaycan dilində alınmaların assimilyasiya prosesi. Monoqrafiya və izahlı lüğət. Bakı: Avropa, 2015,192 s.
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin nizamasalma prosesinin nəzəri problemləri. Bakı: Avropa, 2016, 226 s.
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiya formaları. Bakı: Avropa, 2019, 400 s.

Авторефераты 
 Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasının dili [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı, 2008, 23 s.
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiyası və standartlaşdırma formaları [Mətn] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu. Bakı, 2018, 50 s.

Избранные переводы 
 Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land. Baku: Elm, 2003, 208 p.
 Vandalism: genocide against the historical names [Text] /Azerbaijan National Academy of Sciences; A. A. Bakikhanov Institute of History; foreword. Y. Mahmudov, edition. E. Maharramov; trans. S. Almammadova, A. Aghabayova. Baku: Tahsil, 2006, 95,[1] p.
 The Kurekchai Treaty. Baku: Elm, 2006, 208 p.
 Establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan. (Collection of documents) Baku: Nurlan, 2008, 501 p.
 Azerbaijani diplomacy. Baku, 2009, 450 p.
 Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land [Text] /edit. Y. Mahmudov; edit., prepare. T. Musayeva, A. Mammadov; transl. S. Almammadova ; Azerbaijan National Academy of Sciences, History Institute named after Bakıkhanov A. A. Baku: Bishkek-Megamedia, 2009, 207 p.
 The khanate of Ganja. Baku: Nurlan, 2009, 275 p.
 Azerbaijan & Europe: Medieval Diplomatic Relations (the period of the states Akkoyunlu and Safavi), London-New York, 2010, 140 p.
 Azerbaijan & Europe: Interrelations in the Akkoyunlu period (second half of the XV century). London, 2011, 126 p.
 Azerbaijan and Europe. Los-Angeles, 2011, 450 p.
 Travel to the land of fire. Baku, 2012, 310 p.
 Travelers, discoveries, Azerbaijan. Baku, 2013, 300 p.
 Real history and confabulation on «Great Armenia» [Text] /Y. Mahmudov; designer M. Khanbabayeva; trans. S. Almammadova ; The Council of State Support to Nongovernmental Organizations under the President of the Republic of Azerbaijan ; Historians of Azerbaijan Public Union. Baku: Association of Historians, 2015, 147 p.
 Historical inheritance right of the people of Azerbaijan on Irevan and surrounding land shall be restored. Baku: Elm, 2017, 68 p.
 Turkic — Muslim population of Azerbaijan in 1918—1920. Baku, 2018, 100 p.
 On the ways of creating a national academy of sciences and forming the cadre of scientific intelligentsia of Azerbaijan (1920—1945) Baku, Nurlan, 2009, 219 p.
 Travellers come to Azerbaijan. Baku, 2019, 380 p.

Статьи

На азербайджанском 
 Xarici dillərdə leksikanın tədrisi və onun yeri // Elmi axtarışlar. II toplu. — Bakı, 2000. — s.185-188.
 Bəxtiyar Vahabzadə bədii dilimiz haqqında // Tədqiqlər. II c. /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2004. — s.172-173.
 Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası dilinin bəzi xüsusiyyətləri // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — XIII c. — 2005. — s.147-150.
 Bəxtiyar Vahabzadə söz və dil haqqında // Elmi araşdırmalar. I c. / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Səda, 2006. — s.167-170.
 Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında antonimlərin işlənmə qaydasından bəzi qeydlər // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — 2006. — III c. — s.138-144.
 Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında dil mövzusu // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — 2007. — XXVI c . — s.136-140.
 Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərinin dilində atalar sözləri və zərb məsəllər // Elmi əsərlər /ATU. — 2008. — No.3. — s.44-46.
 Bəxtiyar Vahabzadə şeirlərində frazeoloji birləşmələrin istifadəsi // Elmi əsərlər /ADDA. — Bakı, 2008. — s.61-69.
 Dövri mətbuatda işlənən ingilisdilli alınmaların mənimsənmə səviyyəsi // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — Bakı, 2009. — s. 21-25.
 Dövri mətbuatda işlənən yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri //Filologiya məsələləri. — Bakı: Nurlan, 2009. — s. 30-34.
 Mənası dəyişən ingilsdilli alınmaların tərcüməsi // Elmi əsərlər /BSU. — Bakı, 2009. — s.32-37.
 Söz birləşmələri və felin şəxssiz formalarının tədqiqi tarixindən //Türkologiya /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2009. — s. 13-16.
 Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan, 2009. — s.98-104.
 Tərcümə və onun əhəmiyyəti // Elmi axtarışlar / ADU. — Bakı, 2009. — s.52-57.
 Zaman önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadəsi //Filoloji məsələlər. — 2009. — No.4. — s.3
 İngilis dilində məkan önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2009. — s.80-85.
 İngilis dilində realii və fon sözlər //Filoloji məsələlər. — 2009. — No.6. — s.44-50.
 İngilis dilində zaman önlüklərinin növləri // Filoloji məsələlər / AMEA Folklor İnstitutu. IVc. — Bakı, 2009. — s. 3-10.
 İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə yolları //Elmi əsərlər /BDU. — 2009. — s. 45-50.
 İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri və onların bir-birinə tərcümə yolları // Elmi araşdırmalar / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq institutu. — Bakı: Nurlan, 2009. — No.5. — s. 91-97.
 İngilisdilli alınmaların tərcümə prosesi // Onomastika / ADPU. — Bakı, 2010. — s. 132—135.
 Dildə beynəlmiləl termin-sözlərin mənimsənilməsi //AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, — No. 1, — 2010 — səh.55-60
 Beynəlmiləl termin sözlərin mənimsənilməsi // Terminologiya məsələləri /Azərbaycan MEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2010. — s.55-61.
 Azərbaycan antologiyası ingilis dilində // Az.TU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları». Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, — 2010 səh.782-784
 Kalka üsulu ilə yaranan terminlər // Elmi axtarışlar. II, AMEA Folklor İnstitutu, 2011 səh.74-80
 Alınma termin-sözlərin tərcüməsi // Elmi əsərlər. Az.TU, No.3, 2011 səh.42-45
 Dillərarası əlaqələr haqqında // AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərlər 41-43cü cild. 2012 səh.335-348
 Yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. No.2, 2012 səh.28-31
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // AzTU «Texniki Ali məktəblərdə dil fənlərinin tədrisində informasiya texnologiyalarının tətbiqi» Respublika elmi-praktiki konfrans . Bakı, 2012 səh.217-225
 Alınmaların mənimsəmə səviyyələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası, No.2, (46), 2012 səh.135-138
 Alınma termin-sözlərin qavranılması üsulları // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, No.1, 2012 səh.34-40
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // Az.TU. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, 2012, səh.217-225
 Azərbaycan dilində alınmaların spesifikası // Dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan Heydar Aliyev International Scietific conference of Yaung researchers. Qafqaz Universiteti, 26-27 aprel, 2013 səh.464-466
 Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsində alınma terminlər və onların mənimsənilməsi // Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Az.TU Beynəlxalq konfrans, 2013 səh.65-67
 Sözalma və alınma söz anlayışı haqqında // BDU-nun yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 17, 2014 səh. 328—337
 Terminologiyanın unifikasiyası və standartlaşması haqqında // Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər. Bakı, 2015, No.6 səh.39-45
 Unifikasiyanın tərcümə problemi // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2/2015 səh.14-18
 Müasir Azərbaycan dilində dəyişiklik edilərək mənimsənilən terminlər // Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya. 10/2015 səh.82-90
 Eyni və yaxın sahəyə aid lüğətlərin unifikasiyası məsələsi // Pedaqoji Universitet Xəbərləri; Bakı 2015 No.3 səh.219-224
 Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər haqqında // Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər, No.2, 2015 səh.28-34
 Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. No.10, 2015 səh.161-167
 Terminlərin alınma yolları və mənşəyi haqqında // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar» Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 6-7 may, 2015 səh.161-165
 Alınma terminlərin unifikasiyası // Azərbaycan Dillər Universiteti. Dil və ədəbiyyat, 2015, No.3 səh.26-31
 Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər // BDU Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfrans, Bakı, May 7-8, 2015 səh.271-273
 Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin assimilyasiyası // AMEA Xəbərləri. (Humanitar elmlər seriyası), 2016, No.1 səh.273-277
 Dillərarası əlaqələrin dillərin qarşılıqlı zənginləşməsinə təsiri // BDU Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 1 (97), 2016 səh.120-124
 Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində alınma paralelizmlər və onu yaradan amillər // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri, (dil və ədəbiyyat seriyası) No. 2 2016 Elmi Əsərlər. Bakı-Kiyev-Minsk səh. 17-27
 Termioloji leksikada alınmalarda baş verən semantik proseslər // Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VII Beynəlxalq Elmi konfrans 2017 səh. 43-45
 Terminlərin unifikasiya və spesifikası məsələləri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017 No.2 səh 24-30
 Eyni və ya yaxın sahəyə aid xidmətlərdə terminlərin unifikasiya məsələsi // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017, c.65. No.2 səh. 157—167
 Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsində alınmalar və onların mənimsənilməsi prosesi // AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu No.2 Naxcıvan 2017 AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu No.2 Naxcıvan 2017 səh.101-107
 Alınmaların nizamasalınması standartlaşdırma mərhələsi kimi // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2017, No.2. s. 94-101
 Beynəlmiləl terminlərin unifikasiya problemi // AzTu «Təhsil-tədqiqat-İstehsalat mexanizminin qurulması» mövzusunda keçirilən Respublika Elmi-texniki konfransın materialları 4-5 Aprel 2018 s.227-230
 Alınma terminlərin nizamasalma formalarının nəzəri problemləri // Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri" Beynəlxalq konfrans May 14-15, 2018 Azərbaycan Universiteti s.192-195
 Alınmaların tərcüməsində unifikasiya prosesi // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2018, С.66 No.2 s.25-33
 Sahə terminologiyasında alınma terminlərin təsbiti və terminoloji bazanın yaradılması // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, No. 1, 2018 s. 96-99
 Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan, 2009. — s.98-104.

На турецком 
 Azerbaycan türkcesinde beynelmilel ve alıntı terimlerin özellikleri // AVİD Avrasiya incelemeleri dergisi Journal of Eurasian Studies / Uluslararası Hakemli Dergi/ İstanbul Universitesi Avrasiya Enstitüsü, 2013, No.2, İstanbul səh.357-366
 Uluslararası ve alıntı terimlerin özellği // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius May 26-30, 2019 s. 298—305
 Eski Türk töreleri ve gelenekleri hakkında // II Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü kongresi 10-12 Ekim 2019. s 204—220.

На английском 
 Statement of the problem of loan of words in linguistics // The Caucasus and the world international Scientic Journal Tbilisi, 2012, No.14 с.15-18
 Logical functions of the term // Вопросы филологических наук, No.2, (60), 2013, Москва səh.44-47
 Terminology development in the Modern Azerbaijan language // Ədəbi əlaqələr. Toplu, VII. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 2013 səh.204-211
 Terms in the Azerbaijan language, barrowed from the Europan language // Вестник . Житомирського Державного Университету им. Ивана Франка, 2013, выпуск 1 (67) стр.187-189
 Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Университет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образования». Материалы III Всероссийской конференции с международным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 The concepts term terminology in the modern Azerbaijan language // Journal İmpact Factor. International Journal of Humanities and Cultural Studies. Volume 2. Issue 2, 2015, October-December, Tunis с.541-545
 Specific characteristics of the terms in the Modern Azerbaijan language // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı beynəlxalq multikulturalizm mərkəzi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yananda Bilik fondu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəlxalq elmi konfrans. May 5-7, 2015 səh.85-87
 Aspects differing the terms from generally used words // SJIFS scientific Journal Impact Factor. İJİRR International Journal of information Research and Review vol. 03, Issue, March 3, 2016 səh.2027-2036
 Loan words in the Modern Azerbaijanian language // Journal İmpact Factor. AUMLA Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association. Issue 121 2016 November 198-217-page
 Specific features of parallelizm in the Modern Azerbaijanian language // Thomson Reuter USA Southern İllinois University November 2016, Volume 23, No. 6 198—210
 Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 Parallelism in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuters «Mester» University of California, Los Angeles, Vol. XXXXVI, 1, (2017) p. 128—146
 Specific features and essence of term in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuter Language and Intercultural Communication University of Warwick, UK 2017 s.321-330
 Unification of terminology of normative legal acts // Proceedings of the IX International Science and Methodology Conference. Linguistic training of non-philological specialties. 2018.Odesa Ukraine, page 15-23
 International terms and their specific features // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius May 26-30, 2019 s. 298—305
 The theoretical research of the interlingual relation in the mutual enrichment of the languages // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 9-10 октября 2019 года Одесса, Украина Ст. 21-32
 Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Университет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образования». Материалы III Всероссийской конференции с международным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 Unification of Terminology of Normative Legal acts // IX International Science and Methodology Conference "Linguistic training of non- philological specialties. Ukraine, 2018. October 5-6, 23-30

На русском 
 Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. No.3, 2012 səh.75-78
 Принципы передачи заимствованных терминов // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2012, No.2. стр.23-27
 Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. No.3, 2012 səh.75-78
 Термины в азербайджанском языке, заимствованные из европейских языков // Современность: мир мнений. No.2, 2012, Алмааты стр.76-82
 Заподноевропейские заимствование в азербайджанском языке // В мире научных открытий материалы в международной научно-практической конференции. Москва, 28 сентября 2012 стр.143-146
 Термины заимствованные в процессе межъязыковых контактов и их усвоение // Наyковий часопис (Украина). Национальный Педагогичный Университет им. М. П. Драгоманова. Серья 9, вып.10, 2013 стр.7-13
 Термины европейского происхождения в Азербайджанском языке // Материалы V Международный Научно-методической конференции, Лингвистическая подготовка студентов не филологических специальностей высших учебных заведений, 2-3 октября 2014, Одесса, Украина стр.18-22.

См. также 
 Вагабзаде, Бахтияр Махмуд оглы
 Баширли, Хатира Бадраддин кызы

Примечания 

Филологи Азербайджана
Доктора филологических наук